Yaïche est un nom de famille notamment porté par : 

 Basil Yaïche, né en 1991, joueur de poker français 
 Nizar Yaïche, né en 1974, homme politique tunisien 
 Francis Yaiche, né en 1950, enseignant-chercheur français
 Ilyes Yaiche, né en 1997, footballer algérien 

Homonymie de personnes